Хушназаров   — узбекская фамилия.

 Хушназаров, Сапар (1906 — 7 октября 1943) — стрелок 467-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта, рядовой, Герой Советского Союза.
 Хушназаров, Джура — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.